Архимедов означает принадлежащий или названный в честь греческого математика Архимеда. Наиболее употребляемые:

 Архимедово свойство
 Архимедово тело — Полуправильный многогранник
 Архимедово точка
 Архимедова спираль
 Архимедово поле
 Рычаг Архимеда
 Винт Архимеда
 Архимедова копула